Facultad de Odontología puede referirse a:

 La Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia, Colombia.
 La Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México, México.
 La Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.
 La Facultad de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid, España.
 La Facultad de Odontología de la Universidad de El Salvador, El Salvador.
 La Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.
 La Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú.
 La Facultad de Odontología de la Universidad de la República, Uruguay.